Aéroport de Munich peut faire référence à :
 aéroport Franz-Josef-Strauß de Munich, l'aéroport actuel de Munich ;
 aéroport de Munich-Riem, un aéroport fermé en 1992.